Dit is een lijst met de grootste winkelcentra in Duitsland.

 
Winkelcentra